Zedi ist der Familienname folgender Personen:

 Kristian Zedi (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Zedi (* 1974), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Zetti